Jarmolynzi (ukrainisch ; russisch /, polnisch Jarmolińce) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Chmelnyzkyj in der Ukraine. Der Ort befindet sich 30 km südlich der Oblasthauptstadt Chmelnyzkyj.

Zur Siedlungsratsgemeinde zählen neben der eigentlichen Siedlung noch das Dorf Schewtschenka (Шевченка).

Geschichte 
Jarmolynzi wurde im Jahr 1407 zum ersten Mal schriftlich erwähnt und erhielt bereits 1456 das Magdeburger Stadtrecht. Der Ort lag bis 1793 als Teil der Adelsrepublik Polen-Litauen in der Woiwodschaft Podolien, danach kam er zum Russischen Reich und dann ab 1918 zur Ukrainischen SSR bzw. ab 1993 zur heutigen Ukraine. 

1923 wurde der Ort zur Hauptstadt des gleichnamigen Rajons, 1958 wurde ihm der Status einer Siedlung städtischen Typs zugesprochen.

Weblinks 

 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Ersterwähnung 1407
Rajon Jarmolynzi